Wuchang bezeichnet:

 den Stadtbezirk Wuchang (武昌區 / 武昌区) der bezirksfreien Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Wuchang;
 die kreisfreie Stadt Wuchang (五常市) der bezirksfreien Stadt Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Wuchang (Harbin);
 die Großgemeinde Wuchang (五常镇) der gleichnamigen Stadt in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Wuchang (Großgemeinde);
 das Straßenviertel Wuchang (五常街道) des Stadtbezirks Yuhang von Hangzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Wuchang (Yuhang);

 den Wuchang-Aufstand (武昌起義), den Beginn der Xinhai-Revolution, siehe Wuchang-Aufstand.